Бедненко — украинская фамилия. Известные носители:

 Бидненко (Бедненко), Александр Иванович (1920-1945) — Герой Советского Союза.
 Бедненко, Степан Петрович (1913-1980) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Бидненко